Crisinel ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond-Henri Crisinel (1897–1948), Schweizer Lyriker und Journalist
 Ulysse Crisinel (1871–1924), Schweizer Landwirt und Politiker